Poroy (district), een district in de provincie Cusco in Peru
 Poroy (Peru), de hoofdplaats van het bovengenoemde district
 Poroy (Bulgarije)